KR, Kr e kr podem significar:

KR
 Coreia do Sul (código ISO 3166-1)
 Knattspyrnufélag Reykjavíkur, time de futebol islandês
*Kr símbolo químico do criptônio   Kripkahd
kr
 Coroa Sueca, moeda oficial da Suécia
 língua kanuri (código ISO 639)

Desambiguação